Crousillat ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Crousillat (1960–2022), französischer Wasserballspieler
 Michel Crousillat (* 1962), französischer Wasserballspieler
 Ugo Crousillat (* 1990), französischer Wasserballspieler